В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Nashville 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Сабін Аппельманс здобула титул, у фіналі перемігши Катріну Адамс 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (1-ше коло)
  Жулі Алар (1-ше коло)
  Радка Зрубакова (1-ше коло)
  Сабін Аппельманс (переможниця)

 Гелен Келесі (1-ше коло)
 Ева Швіглерова (1-ше коло)
 Наталія Медведєва (півфінал)
 Яюк Басукі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Nashville